Lidiannis Echeverría Benítez (Artemisa (Cuba), 19 de março de 1996) é uma jogadora de vôlei de praia cubana.

Carreira 

No ano de 2015 competia com Yanisleidis Sánchez Vinent na conquista da medalha de prata no Circuito NORCECA de Vôlei de Praia na etapa da República Dominicana e neste mesmo evento terminou em nono na etapa cubana ao lado de Lianma Flores, em outra etapa cubana foi vice-campeã com Leila Martínez.

Na temporada de 2016 compete formando dupla novamente com Yanisleidis Sánchez Vinent obtendo no circuito NORCECA o vice-campeonato na etapa costarriquenha, campeãs na etapa de Varadero e semifinalistas no Campeonato NORCECA realizado em Trinidad e Tobago, além do terceiro lugar na Continental Cup NORCECA realizada no México.

Ao lado de Leila Martínez compete em 2017, campeãs do circuito NORCECA, na etapa de La Paz (Baja California Sur) e Grande Caimão, além do vice-campeonato na etapa cubana; também terminaram na nona posição no Campeonato Mundial de 2017 em Vienna e no torneio tres estrelas de Qinzhou.

De 2019 a 2021 voltou formar dupla no cenário internacional com Yanisleidis Sánchez Vinent.No ano de 2019 conquistaram o terceiro lugar na etapa cubana do Circuito NORCECA, os vice-campeonatos no Campeonato NORCECA em Boca Chica, na etapa de Hato Mayor del Rey e também na etapa jamaicana.Já em 2021 atuaram juntas no Circuito Mundial, terminando em nono no torneio quatro estrelas , ou seja, I evento realizado em Cancún, décimo sétimo no II evento e quinto posto no III evento, e obtiveram para o país a qualificação olímpica para os Jogos Olímpicos de Verão de 2020, através da conquista da final do Continental Cup NORCECA no México, sendo a representante nos referidos jogos ao lado de Leila Martínez.

Ligações externas

Jogadores de voleibol de praia de Cuba
Naturais de Artemisa (Cuba)
Voleibolistas de praia nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020